Пипин — имя
 Пипин Короткий
 Пипин Геристальский
 Пипин I (король Аквитании)
 Пипин II (король Аквитании)
 Пипин (король Италии)
 Пипин Ланденский
 Пипин I де Вермандуа
 Пипин Горбатый

См. также 
 Пепин
 Пипинов дар
 Пипиниды

Мужские имена